Сурепка сицилийская () — травянистое растение семейства капустных из рода сурепка. Произрастает в горах в южных регионах Италии (Калабрия и Сицилия) и в Греции на высоте от 900 до 1700 м. Цветёт в мае-июне.

Примечания

Литература 
 Raimondo, F.M., Gianguzzi, L. and Llardi, V. Inventario delle specie «a rischio» nella flora vascolare nativa della Sicilia. Quad. Bot. Ambientale Appl. 1994; 3: 65-132.
 Raimondo F.M., Schicchi R., Bazan G. Protezione delle specie endemiche minacciate. Iniziativa Comunitaria Interreg II C. Azione pilota Archi med. Tip. Luxograph, Palermo, 2001.

Флора Европы
Капустные
Калабрия